Фернель, Жан — французский математик, астроном и врач.
 Фернель — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.